Ненад Станковић (Београд, 16. септембар 1992) српски је фудбалер који тренутно наступа за ОФК Београд.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Сопота
Фудбалери БАСК Београда
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Радничког Београд
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Десни бекови у фудбалу
Леви бекови у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Фудбалски универзалци